Namakwa, een district in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap
 Namakwaland (districtsbestuursgebied), een districtsbestuursgebied binnen Namakwa
 Namakwaland (regio), een regio in binnen Namakwa